Jaap van Duijn (dwangarbeider) (1920-1982)
 Jaap van Duijn (econoom) (1943)
 Jaap van Duijn (voetballer) (1990)